Grabhorn ist der Nachname von

 Stephanie Grabhorn (* 1968), deutsche Ärztin, Ernährungsmedizinerin und Autorin
 Ralph Grabhorn, deutscher Mediziner und Hochschullehrer für Psychosomatik und Psychotherapie
 Edwin und Robert Grabhorn, Gründer und Betreiber der Grabhorn Press